P15 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 15, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament